Kirrberg ist der Name mehrerer Orte in Deutschland und Frankreich:

 Kirrberg (Homburg), Stadtteil von Homburg, Saarland
 Kirrberg (Balzhausen), Ortsteil der Gemeinde Balzhausen, Bayern
 Kirrberg (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich

Siehe auch:
 Kirberg (Begriffsklärung)
 Kierberg